Гуманита́рный лице́й

 Гуманитарный лицей (Ижевск)
 Гуманитарный лицей (Обнинск)
 Гуманитарный лицей (Томск)